Het ATP-toernooi van Stockholm 2015 (met de officiële naam If Stockholm Open 2015) werd van 19 tot en met 25 oktober 2015 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Kungliga tennishallen.

Het enkelspel werd gewonnen door Tomáš Berdych. Hij versloeg in de finale Jack Sock met 7-6(1) en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Nicholas Monroe en Jack Sock. Zij versloegen in de finale Mate Pavić en Michael Venus met 7-5 en 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm